Castelculhèr (en francès Castelculier) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració 
Llista d'alcaldes des de 1791:

 1791
 Hybre
 1801-1802
 Farrouilh
 1803
 Hybres
 1804
 Pradié
 1805-1807
 Hybres
 1807-1810
 N. A. Denis
 1810-1822
 V. Besse
 1822-1840
 Laroche
 1841-1851
 Boudon de Saint-Amans
 1852-1859
 Roche
 1860-1870
 Leglise
 1871
 Tourrette
 1872-1878
 Leglise
 1879-1882
 Dumas
 1882-1885
 Pontou
 1885-1897
 Maleze
 1897-1913
 Pontou
 1913-1926
 Marguerite
 1926-1936
 Silvestre
 1936-1939
 Asté
 1940-1944
 R. Asté
 1945-1946
 H. Pinède
 1947-1965
 René Salon
 1966-1983
 Louis Asté
 1983-2014
 Marc Boueilh
 2014-2020
 Olivier Grima

Personatges relacionats 
 Jean Florimond Boudon de Saint-Amans, escriptor i botànic.
 Jean-Baptiste Alexandre Damaze de Chaudordy, diplomàtic francès.

 Jasmin li va dedicar un poema.

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona